Францу́зская реформа́тская це́рковь — обиходное название зданий реформатских церквей Французского вероисповедания:

 Французская реформатская церковь (Калининград)
 Французская реформатская церковь (Петербург)